Баффи () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1962) — итальянский велогонщик.
  ((1911 – 1989) — итальянский академик, банкир и экономист.
  ((1911 – 1989) — итальянский филолог, библиотекарь и революционер.
  (1930 – 1985) — итальянский велогонщик.